Есть несколько фильмов с названием «Последние дни»:
 Последние дни — телефильм 1968 года (СССР, реж. А.Белинский).
 Последние дни — фильм 1969 года (Польша, реж. Ежи Пассендорфер).
 Последние дни (The Final Days) — фильм Ричарда Пирса (1989).
 Последние дни (The Last Days) — документальный фильм Джеймса Молла (1998).
 Последние дни (Latter Days) — фильм С. Джей Кокса (2003).
 Последние дни (The Last Days) — фильм Гаса Ван Сента (2005).